Ionești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ionești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Ionești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Ionești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Ionești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Ionești (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Ionești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Ionești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița